Der Name Vernois bezeichnet verschiedene geographische Objekte:

Le Vernois, Gemeinde im französischen Département Jura
Le Vernois, Ortsteil der Gemeinde Mont-le-Vernois im französischen Département Haute-Saône
Vernois-lès-Belvoir, Gemeinde im französischen Département Doubs
Vernois-lès-Vesvres, Gemeinde im französischen Département Côte-d'Or
Vernois-sur-Mance, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Vernois-le-Fol, Ortschaft und ehemals selbständige Gemeinde im französischen Département Doubs, heute zu Glère gehörig
Lac du Vernois, See im französischen Jura